La Vanguardia (spanisch für ‚Die Vorhut‘) ist der Name folgender Zeitungen:

 La Vanguardia (Argentinien), argentinische Zeitung
 La Vanguardia (Barcelona), katalanische Tageszeitung
 La Vanguardia (Uruguay), uruguayische Zeitung